Horvátország
Podstene falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Podstene falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Podstene pri Kostelu falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban